Ruina može da se odnosi na:
 Ruševina, ostatak arhitekture ili oštećena, arhitektura u raspadanju
 Ruina, Ferrara
 Ruina, Verona